

Musica 
 Felice – album di Simone Tomassini del 2016
 Felice – album di Cristina Scuccia del 2018
 Felice – singolo di Cristina Scuccia del 2018

Onomastica 
 Felice – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Nome
Felice – console nel 511
Felice – praefectus urbi nel 398
Felice – legionario romano, martire cristiano a Laus Pompeia
Felice – martire con la sorella Costanza a Nuceria Alfaterna, sotto Nerone
Felice – martire con Fortunato presso Aquileia, sotto Diocleziano
Felice – membro della legione tebea, martire con Regola ed Essuperanzio a Zurigo
 Felice (VII secolo – 724)  – arcivescovo di Ravenna del VIII secolo
Felice – primo vescovo di Belluno
Felice – vescovo di Bisanzio del II secolo 
Felice – primo vescovo di Como
Felice – primo vescovo di Firenze
Felice – terzo vescovo di Luni
Felice – primo vescovo di Nola, martire
Felice – primo vescovo di Treviso
Felice da Corsano – religioso e beato italiano
Felice di Dunwich – primo vescovo dell'Anglia orientale
Felice di Nola – sacerdote e martire
Felice d'Aquitania – duca d'Aquitania e duca di Guascogna
Costanzo Felice – politico bizantino
Marco Antonio Felice – procuratore della Giudea dal 52 al 60
Cognome
Fortunato Felice – scrittore, editore ed erudito italiano

Pagine correlate
Papa Felice
San Felice
Felice di Nola
Felix
Felicio
Felicia (disambigua)